Nicoya es una región histórico - geográfica, ubicada al noroeste de Costa Rica y el suroeste de Nicaragua.

El término puede referirse a: 
 El cantón de Nicoya, subdivisión de la provincia de Guanacaste, Costa Rica.
 La ciudad de Nicoya, cabecera de ese cantón.
 El corregimiento de Nicoya, una de las circunscripciones del Reino de Guatemala, existente desde 1554 hasta 1787.
 El partido de Nicoya, uno de los que formaban la intendencia de León de Nicaragua y después la provincia de Nicaragua y Costa Rica. 
 La Gran Nicoya, región arqueológica y entnológica en la vertiente del Pacífico de Nicaragua y el noroeste de Costa Rica.
 El reino indígena de Nicoya, uno de los reinos indígenas chorotegas de Costa Rica en el .
 El rey Nicoya, monarca indígena de esa región de Costa Rica en el .
 La península de Nicoya, en Costa Rica.
 El golfo de Nicoya, en la costa del Pacífico de Costa Rica.